Henderson County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Henderson County (Illinois) – okres státu Illinois
 Henderson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Henderson County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Henderson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Henderson County (Texas) – okres státu Texas